Назим Гусейн оглы Ибрагимов (; род. 23 декабря 1963 года, Нахичевань) — азербайджанский дипломат и политик. Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана (2002—2018). Посол Азербайджана на Украине (1997—2002), в Белоруссии (1999—2002), Молдавии и Польше (1997—2002).

Биография 
Родился в 23 декабря 1963 году в Нахичевани. В 1985 году окончил машиностроительный факультет Азербайджанского политехнического института.

С 1985 по 1986 годы — инженер Нахичеванского электротехнического завода. С 1986 по 1991 годы — комсомольский работник. С 1989 по 1991 годы первый секретарь Нахичеанского обкома комсомола. С 1991 по 1996 — директор компании «Спутник ЛТД».

В марте 1997 года был назначен послом Азербайджана на Украине. С сентября 1997 года по совместительству стал послом Азербайджана в Молдавии и Польше, а с февраля 1999 года — и послом в Белоруссии.

В 2000 году он избран депутатом Национального собрания Азербайджана, до сентября 2002 года был членом азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

5 июля 2002 года назначен председателем Государственного комитета по работе с азербайджанцами, проживающими за рубежом. 19 ноября 2008 года, после переименования ведомства — председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана. Покинул пост в 2018 году. С 2012 по 2020 году председатель попечительского совета Международного центра Низами Гянджеви

Является членом Международного общественного объединения по управлению человеческими ресурсами.

Примечания

Ссылки 
 Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т./Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та ін. — К.:Знання України, 2004 — Т.2 — 812с.
 Назім Ібрагімов зустрівся з делегацією Ради представників єврейських інститутів Франції

Выпускники Азербайджанского экономического университета
Послы Азербайджана в Белоруссии
Послы Азербайджана в Польше
Послы Азербайджана в Молдавии
Послы Азербайджана на Украине
Депутаты Национального собрания Азербайджана II созыва
Первые секретари краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании